Prenzlauer Tor steht für:

 Prenzlauer Tor, Platz in Berlin
 Prenzlauer Tor (Angermünde), Stadttor in Angermünde, Brandenburg
 Prenzlauer Tor (Pasewalk), Stadttor in Pasewalk, Mecklenburg-Vorpommern
 Prenzlauer Tor (Templin), Stadttor in Templin, Brandenburg